Die I liga (Schach) 1974 war die fünfte Austragung der I liga und die 30. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde der Titelverteidiger KS Maraton Warszawa vor der punktgleichen Mannschaft von MKS Start Lublin. Aus der II liga waren MZKS Pocztowiec Poznań und WKS Flota Gdynia aufgestiegen. Während Poznań den Klassenerhalt erreichte, stieg Gdynia zusammen mit SKS Start Łódź direkt wieder ab.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1974.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 2. bis 11. Oktober im Kulturhaus der Eisenbahner (Dom Kultury Kolejarza) in Posen gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1974